Ами́р Али́ Садолла́х (, ); ) — американский боец смешанного стиля, представитель полусредней весовой категории. Выступал на профессиональном уровне в период 2008—2014 годов, известен прежде всего по участию в турнирах бойцовской организации UFC. Победитель седьмого сезона бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter.

Биография 
Амир Садоллах родился 27 августа 1980 года в Бруклине, Нью-Йорк. Детство провёл в Ричмонде, Виргиния. Происходит из семьи иранца и американки ирландского происхождения.

Учился в старшей школе John Randolph Tucker High School и затем в колледже J. Sargeant Reynolds Community College. Начал заниматься единоборствами просто для того, чтобы поддерживать себя в хорошей форме, но затем во время работы фельдшером хирургического отделения в Медицинском центре Университета Содружества Виргинии по-настоящему увлёкся ММА, увидев много общего между профессиями хирурга и бойца.

Проходил подготовку в зале Combat Sports Center в Ричмонде под руководством тренеров Брайана Креншо, Фреда Корритоне и Дуэйна Шелтона. Провёл несколько любительских поединков в местном небольшом промоушене Combat Sports Challenge, во всех одержал победу. Практиковал бразильское джиу-джитсу, удостоился в этой дисциплине пурпурного пояса. Пробовал себя в кикбоксинге, отметился победой на любительском чемпионате США по тайскому боксу в версии WKA.

The Ultimate Fighter 
Не имея в послужном списке ни одного профессионального боя, в 2008 году Садоллах принял участие в седьмом сезоне популярного бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter. На предварительном отборочном этапе он с помощью рычага локтя принудил к сдаче Стива Бирнса и под общим четвёртым номером был выбран в команду Форреста Гриффина.

В последующих поединках одолел таких бойцов как Джеральд Харрис, Мэтт Браун и Си Би Доллауэй. В решающем финальном поединке на турнире в Лас-Вегасе должен был встретиться с Джесси Тейлором, но того в конечном счёте сняли с турнира из-за устроенного пьяного дебоша в гостинице. В итоге в финале Садоллах вновь встретился с Си Би Доллауэем и снова заставил его сдаться, взяв на рычаг локтя.

Ultimate Fighting Championship 
Став победителем шоу TUF, Амир Садоллах подписал долгосрочный контракт с крупнейшей бойцовской организацией мира Ultimate Fighting Championship, тем не менее, его выступление здесь достаточно долго откладывалось из-за травм и болезней. Наконец, в августе 2009 года он вышел в октагон против Джими Хендрикса и проиграл техническим нокаутом уже на 29 секунде первого раунда.

В ноябре 2009 года отметился победой единогласным решением судей над Филом Барони.

В 2010 году провёл три поединка, и все из них закончились судейскими решениями: выиграл у соотечественника Брэда Блэкберна, уступил корейцу Ким Дон Хёну, взял верх над представителем Германии Петером Соботтой.

В 2011 году досрочно победил Демаркеса Джонсона, но затем единогласным решением проиграл Дуэйну Людвигу.

В 2012 году раздельным решением выиграл у малоизвестного бойца Хорхе Лопеса, после чего единогласным решением уступил Дэну Харди.

Из-за череды травм Садоллах почти два года не выходил в октагон. В сентябре 2014 года на турнире в Японии он всё же встретился с японским дзюдоистом Ёсихиро Акиямой и проиграл ему единогласным решением судей — на этом поражении его сотрудничество с UFC подошло к концу. Президент организации Дэйна Уайт прокомментировал увольнение бойца следующим образом: «Амир показал одно из лучших выступлений в истории The Ultimate Fighter, но не похоже, что он на самом деле хотел быть бойцом. Ты не можешь оставаться в ростере, выступая раз в два года. Желаем Амиру всего наилучшего».

Статистика в профессиональном ММА 

|Поражение
|align=center|6-5
|Ёсихиро Акияма
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Hunt vs. Nelson
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сайтама, Япония
|
|-
|Поражение
|align=center|6-4
|Дэн Харди
|Единогласное решение
|UFC on Fuel TV: Struve vs. Miocic
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Ноттингем, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|6-3
|Хорхе Лопес
|Раздельное решение
|UFC on Fuel TV: Korean Zombie vs. Poirier
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Фэрфакс, США
|
|-
|Поражение
|align=center|5-3
|Дуэйн Людвиг
|Единогласное решение
|UFC Live: Hardy vs. Lytle
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Милуоки, США
|
|-
|Победа
|align=center|5-2
|Дамаркес Джонсон
| Сдача (удары локтями)
|UFC Fight Night: Nogueira vs. Davis
|
|align=center|2
|align=center|3:27
|Сиэтл, США
|
|-
|Победа
|align=center|4-2
|Петер Соботта
|Единогласное решение
|UFC 122
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Оберхаузен, Германия
|
|-
|Поражение
|align=center|3-2
|Ким Дон Хён
|Единогласное решение
|UFC 114
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|3-1
|Брэд Блэкберн
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Maynard vs. Diaz
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Фэрфакс, США
|
|-
|Победа
|align=center|2-1
|Фил Барони
|Единогласное решение
|UFC 106
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|1-1
|Джони Хендрикс
|TKO (удары руками)
|UFC 101
|
|align=center|1
|align=center|0:29
|Филадельфия, США
|Дебют в полусреднем весе.
|-
|Победа
|align=center|1-0
|Си Би Доллауэй
|Сдача (рычаг локтя)
|The Ultimate Fighter: Team Rampage vs Team Forrest Finale
|
|align=center|1
|align=center|3:02
|Лас-Вегас, США
|Выиграл The Ultimate Fighter 7.

Mixed martial Arts Exhibition Record 

|-
|Победа
|align=center|4-0
|Си Би Доллауэй
|Сдача (рычаг локтя)
|The Ultimate Fighter: Team Rampage vs Team Forrest
|align='left'|
|align='center'|3
|align='center'|
|align='left'|Лас-Вегас, США
|align='center'|
|-
|Победа
|align=center|3-0
|align='left'|Мэтт Браун
|align='center'|Сдача (треугольник)
|align='left'|The Ultimate Fighter: Team Rampage vs Team Forrest
|align='left'|
|align='center'|2
|align='center'|
|align='left'|Лас-Вегас, США
|align='center'|
|-
|Победа
|align=center|2-0
|align='left'|Джеральд Харрис
|TKO (удары)
|align='left'|The Ultimate Fighter: Team Rampage vs Team Forrest
|align='left'|
|align='center'|2
|align='center'|
|align='left'|Лас-Вегас, США
|align='center'|
|-
|Победа
|align=center|1-0
|align='left'|Стив Бирнс
|align='center'|Сдача (треугольник)
|The Ultimate Fighter: Team Rampage vs Team Forrest
|
|align='center'|2
|align='center'|
|align='left'|Лас-Вегас, США
|align='center'|
|-

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств США